Deflatie (economie), economisch verschijnsel, waarbij het algemeen prijsniveau van producten daalt
 Deflatie (geomorfologie), geomorfologisch proces, bestaande uit verplaatsing van zand door de wind